

Astronomia 
 Cratere Flagstad – cratere sulla superficie di Venere

Persone 
 Kirsten Flagstad – soprano norvegese
 Maja Flagstad – pianista norvegese
 Michael Flagstad – musicista e direttore d'orchestra norvegese
 Mikkel Flagstad – sassofonista e clarinettista jazz norvegese